Classe Indomito peut faire référence à:
 Classe Indomito, une classe de destroyers italiens lancée en 1913 pour la Regia Marina.
 Classe Indomito (ou Classe Impetuoso), une classe de destroyers italiens lancée en 1955 pour la Marina Militare